Détroit peut désigner :
 un détroit, bras de mer mettant en relation deux étendues d'eau ;
 Détroit, rivière de la région des Grands Lacs ;
 Détroit, ville américaine de l'État du Michigan ;
 Détroit, roman datant de 1971 ;
 Détroit, groupe de rock français;
 Détroit, série américaine de 1978.
 Florent Détroit, paléoanthropologue français.

Au pluriel, les Détroits désignent le passage entre la mer Noire et la Méditerranée.

Voir aussi 
 Le Détroit, une commune française du département du Calvados
  (autre page d'homonymie)